Castello di Dorneck, castello situato a Dornach, nel Canton Soletta, Svizzera
Distretto di Dorneck, distretto del Canton Soletta